Никола́й Ива́нович Па́диус (1 сентября 1980, Ленинград) — бывший российский баскетболист, разыгрывающий. Заслуженный мастер спорта России (2007). В составе сборной России стал чемпионом Европы по баскетболу (2007), участвовал в летней Универсиаде 2001. Воспитанник Сергея Ильича Махлина (СШОР № 1 Калининского района Санкт-Петербурга). Выступал за петербургский «Спартак», московские ЦСКА и «Динамо», греческие «Арис», «Марусси», подмосковное «Динамо» и казанский УНИКС. С 2008 года защищал цвета клуба «Спартак-Приморье», в 2011 играл в казанском «УНИКСе».

Достижения 
 Чемпион России по баскетболу : 2002/2003
 Бронзовый призер чемпионата России по баскетболу : 2003/2004
 Чемпион Европы по баскетболу 2007 года
  Заслуженный мастер спорта России (2007)

Факты 
В ноябре 2013 года, выступая в любительской Московской баскетбольной лиге за БК «Бизоны», в матче против БК «Ясенево» 33-летний Падиус сделал квадрупл-дабл: 44 очка, 10 передач, 10 перехватов и 10 подборов.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports.ru
 Профиль на сайте «УНИКСа»

Баскетболисты России
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Арис»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Марусси»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки сборной России по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу